Nickels est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Émile Nickels (1850-1910), artiste-peintre français
Greg Nickels (né en 1955), homme politique américain à Seattle
 (1917-1985), sprinter céiste luxembourgeois
 (né en 1947), homme politique américain dans l'Arkansas
 (1931-2013), juriste américain
 (né en 1962), musicien bassiste américain

Voir aussi
, chaîne de restaurants canadien

Homonymie de patronyme